Кокозек — название населённых пунктов в Казахстане:

 Кокозек — село в Аксуском районе Алматинской области.
 Кокозек — село в Карасайском районе Алматинской области.
 Кокозек — село в Саркандском районе Алматинской области.
 Кокозек — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Кокозек — село в Байзакском районе Жамбылской области.
 Кокозек — до 90-х годов название села Сауырык батыра Жамбылского района Алматинской области.